Банатско-болгарский язык — славянский литературный микроязык болгарских католиков, переселившихся на север, в Банат. Является результатом смешения (в «островной» ситуации и в условиях нового иноязычного окружения) юго-восточного и северо-западного болгарских диалектов.

Распространён с первой половины XVIII в. в исторической области Банат — ныне западная часть принадлежит Сербии, восточная — Румынии; роль культурного центра играло здесь село Винга.

Самоназвания: bâlgârsćia jezić, bâlgarsćia jâzić, чаще — bâlgàrsćijà jázić ‛(банатско)-болгарский язык’;  «банатско-болгарский литературный язык».

История 

Первым литературно-письменным и религиозным языком банатских болгар-католиков был так называемый иллирский (на штокавской основе, с использованием босанчицы — специфической боснийской азбуки на основе кириллицы — и итальянской латиницы; употреблялся до 1860 г.). Первую банатско-болгарскую книгу (катехизис) издал в 1851 г. Имре Берец (Imre Berecz). Работа по созданию литературного языка достигает апогея в 60-е гг. XIX в. в деятельности Йозу Рилла (Józu Rill), кодифицировавшего вместе с членами Учительского общества в Винге его нормы (под влиянием хорватского и сербского возрождения были приняты фонетический принцип письма и южнославянская латиница).

Перерыв в банатско-болгарском культурно-языковом процессе, вызванный резко усилившейся мадьяризацией, а также разделением в 1919 г. Баната между Румынией и Югославией, охватывает первую треть XX в.; с 1930 г. он возрождается, однако Вторая мировая война воспрепятствовала этому: литературный язык практически угасает, находя лишь конфессиональное применение. В настоящее время наблюдается возрождение этого литературного микроязыка.

Основные памятники банатско-болгарской литературы: катехизис, молитвенники Имре Береца, Ивана Узуна (Ivan Uzun), Андрии Клобучара (Andria Klobucsár) и др. Поэзией (в последней трети XIX в.) занимался Леопольд Косилков (Leopold Kossilkov), а также Илия Карабенчов (Ilija Karabenčov).

Алфавит 
Латинский алфавит используемый банатскими болгарами:

Примечания

Литература 
 Милетич Л. Книжнината и езикът на банатските българи // Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. София, 1900, кн. XVI и XVII.
 Duličenko A. D. Das Banater-Bulgarische // Einführung in die slavischen Sprachen. Darmstadt, 1998.
 Rill J. Bâlgàrskutu právupísanji. U Péštà, 1866.
 Velčov L. Manen madžársći-bâlgarsći rêčnić… Szeged, 1896.

Славянские микроязыки
Языки Румынии
Языки Сербии